Иловайский — фамилия и топоним.

 Иловайские — известный русский род.

Известные носители
 
 
 Иловайский, Василий Дмитриевич (1785—1860) — российский генерал, участник Наполеоновских войн.
 Иловайский, Григорий Дмитриевич (1778—1847) — российский генерал-майор, участник Наполеоновских войн.
 Иловайский, Давид Иванович (1878—1935) — русский и советский палеонтолог.
 
 
 Иловайский, Николай Васильевич (1773—1838) — российский генерал-лейтенант, наказной атаман Донского казачьего войска.
 Иловайский, Осип Васильевич (1775—1839) — российский генерал, участник Наполеоновских войн.
 Иловайский, Павел Дмитриевич (1765—1811) — генерал-майор, герой русско-турецких войн.
 Иловайский, Серафим Дмитриевич (1904—1944) — русский советский актёр, Заслуженный артист РСФСР.
 Иловайский, Сергей Иванович (1861—1907) — российский финансист, правовед.
 
 Иловайский, Тимофей Дмитриевич (1786—1812) — русский военачальник, полковник, командовал казачьим полком своего имени.

Топоним
 Иловайский — хутор в Зимовниковском районе Ростовской области.
 Иловайский — посёлок, Первомайский район, Тамбовская область.

См. также 
 Иловайский котёл
 Иловайская
 Иловайск
 Николаево-Иловайский